Les lettres IFFI désignent :
 le festival international du film d'Inde,
 l’Internationales Film Festival Innsbruck, 
 l’institut Français de Finance Islamique.